Hay más de una Galaxia Enana de Sagitario:

 Galaxia Enana Elíptica de Sagitario (SagDEG), galaxia satélite de la Vía Láctea a 70.000 años luz.
 Galaxia Enana Irregular de Sagitario (SagDIG), galaxia a unos 4 millones de años luz.